Die oder das Pastorale steht für:
 Pastorale (Instrumentalmusik), eine Form barocker Instrumentalmusik (auch des Oratoriums)
 Pastorale (Oper), eine Form der Kantate und Oper des 17. und 18. Jahrhunderts
 Schäferspiel, eine Literaturgattung
 Pastorale (bildende Kunst), idyllische Hirten- bzw. Schäferszenen in Malerei, Bildhauerei und anderen Formen der bildenden Kunst

Das Pastorale steht für:
 Bischofsstab, siehe Krummstab
 Pastorale (Liturgie), Handbuch für Seelsorger mit Bibel- und Gebetssprüchen, kleinen Liturgien

Pastorale ist der Name bzw. ein Beiname folgender Werke:
 Pastorale (Eiximenis), ein literarisches Werk von Francesc Eiximenis über die Pflichten von Bischöfen
 6. Sinfonie (Beethoven)
 Klaviersonate Nr. 15 (Beethoven)

Siehe auch:
 Pastoral (auch zu pastoral)
 Pastourelle (auch zu Pastorella)
 Pastorale 67, ein Hörspiel von Otto Heinrich Kühner
 Musette (Barocktanz)